Vulpes (иное название — Vulpess, хотя это написание неверно​) — были первым испанским панк-рок коллективом, полностью состоящим из женщин. Коллектив образовался летом 1982 года в городе Баракальдо (Гран-Бильбао, Баскония). Они приобрели популярность в следующем году 23 апреля, когда их показали на телевизионной программе Caja de Ritmos, они исполняли песню «Me Gusta Ser una Zorra» («Мне нравится быть шлюхой»). Это кавер на песню The Stooges «I Wanna Be Your Dog» («Я хочу быть твоим псом»), текст они дополнили. Программа транслировалась в детское время. Многие были шокированы их выступлением, что привело к медиа-скандалу и судебному делу.

Для привлечения внимания, песня была записана и издана лейблом Dos Rombos Records в виде сингла, они распродали 12000 копий. Однако, столкновения с законом доставили немало проблем группе в их рекламном туре. Коллектив распался в 1983 году, хотя они воссоединились в 1985, чтобы дать несколько концертов.

Lupe Vázquez (ударные) умерла в 1993 году. Коллектив воссоединился вновь в 2005 году, чтобы опять дать концерт. Альбом перезаписанных песен, под названием Me Gusta Ser был издан в 2006 году.

Состав группы 
На тот момент (день их образования) группа состояла из четырёх женщин в возрасте от 17 лет до 21 года:

 Loles Vázquez «Anarkoma Zorrita» — электрогитара
 Mamen Rodrigo «Evelyn Zorrita» — вокал
 Begoña Astigarraga «Ruth Zorrita» — бас-гитара
 Lupe Vázquez «Pigüy Zorrita» — ударные

Anarkoma ещё в самом начале хотела сформировать панк-рок коллектив, который состоял бы только из женщин, и, если бы это не было бы достигнуто, коллектив был бы смешанным.

У участников коллектива были разные музыкальные вкусы, Evelyn и Pigüy являлись поклонниками Брюса Спрингстина, в то время как Anarkoma и Ruth больше предпочитали панк-рок (Sex Pistols, Ramones) и рокабилли (The B-52's).

29 ноября 2003 года, как дань уважения Lupe, которая умерла в 1993, коллектив начал давать новые концерты. Некоторые их выступления были с большой посещаемостью аудитории.

В 2005 году, они записали в студии альбом, как хотели раньше, но не могли сделать это в то время. Им помог Joaquín «Killer» González (электрогитара). Альбом был издан в следующем году, под названием Me gusta ser.

В 2012 году был издан концертный альбом, под названием Barbarela 83.

Полемика 

Нам нравится быть такими какие мы есть, и мы считаем, что никто не должен удивляться тому, что мы говорим о мастурбации, потому что это естественно, это то, чем занимаются все. Намного ужаснее показывать фильмы о насилии или заставлять детей следовать какой-нибудь определённой религии.

Исполнение песни «Me gusta ser una zorra» в телепрограмме Caja de Ritmos вызвало значительный скандал, чему немало, спустя 15 дней, способствовало издание новостей в редакции старейшей национальной газеты страны, ABC. Из-за этой газеты дирекция телевидения должна была принять меры. Также, Народная демократическая партия Испании протестовала перед трансляцией видео, и даже генеральный прокурор Испании подал жалобу на публичный скандал. В итоге состоялась отставка директора программы, :es:Carlos Tena, и телепрограмма Caja de Ritmos закрылась.

Начальные строки скандальной песни (см. ссылки):

 Si tú me vienes hablando de amor,
 qué dura es la vida,
 o el caballo de día,
 permíteme que te dé mi opinión:
 mira, imbécil, que te den por culo,
 me gusta ser una zorra.

Музыка кавер-версии соответствует музыке из оригинальной версии песни Игги Попа и The Stooges «I wanna be your dog» («Я хочу быть твоим псом»).

Дискография 
 «Me Gusta Ser una Zorra» / «Inkisición» (семидюймовый сингл, Dos Rombos, 1983)
 Me Gusta Ser (CD-альбом, Oihuka, 2006)
 Barbarela '83 (концертный альбом, Punk Away, 2012)

Примечания

Литература 
 Álvaro Heras Gröh «Lluvia, Hierro y Rock&Roll». История рок-групп города Бильбао (Ediciones Sirimiri — Vudumedia)

Ссылки 
 Discogs

Панк-рок-группы Испании
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1983 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году